

Agronomia 
Marble – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Marble – census-designated place della Contea di Cherokee, Carolina del Nord
Marble – città della Contea di Gunnison, Colorado
Marble – città della Contea di Itasca, Minnesota

Informatica 
Marble – software cartografico per KDE

Altri progetti